Harbin Y-12 — двухмоторный турбовинтовой самолёт, изготавливаемый китайской компанией Harbin Aircraft Manufacturing Corporation (HAMC).

Создание 
Y-12 начал разрабатываться как развитие фюзеляжа Y-11. Конструкция отличалась множеством усовершенствований, включая перепроектированное крыло с секцией пониженного сопротивления, фюзеляж больших размеров и большее использование клееных соединений по сравнению с клёпаными.

План разработки нового самолёта был утверждён в 1979 году, конструкторские работы начались в 1980 году, а производство и сборка первых трёх прототипов — в 1981. Первый удачный полет Y-12 сделал в 1982 году.

Конструкция самолёта отвечала основной поставленной задаче — создание лёгкого самолёта. Он предназначался для перевозки грузов и пассажиров на вспомогательных маршрутах. Дополнительные поставленные задачи - геологическая съёмка, лесное патрулирование и лесопосадки, сельскохозяйственное распыление, сброс грузов и парашютистов.

Первый прототип, модификация (I), взлетел 14 июля 1982 года. Всего было построено лишь три самолёта версии (I). На модификации (II) были установлены более мощные двигатели и убраны предкрылки. Первый полёт второй модификации состоялся 16 августа 1984 года, а в декабре следующего года самолёт получил сертификат лётной годности КНР. Силовая установка состоит из двух турбовинтовых двигателей Pratt & Whitney Canada PT6A-27 с воздушными винтами фирмы Hartzell. Максимальная полезная нагрузка Y-12 составляет 1 700 кг с местами для 17 пассажиров и экипажа из двух человек. Самолёт используется как лёгкий транспортный и пассажирский МВЛ.

Характеристики 
По данным Brassey's World Aircraft & Systems Directory 1999/2000

Основные характеристики 
 Экипаж: 2
 Вместимость: 17 пассажиров
 Длина: 18,86 м
 Размах крыла: 17,24 м
 Высота: 5,68 м
 Площадь крыла: 34,27 м²
 Профиль крыла: Airfoil: LS(1)-0417
 Снаряжённая масса: 2 840 кг
 Максимальная взлётная масса: 5 300 кг
 Двигатели: 2 x Pratt & Whitney Canada PT6A-27 турбовинтовые, 462 kW (620 л. с.) каждый

Лётно-технические характеристики 
 Максимальная скорость: 328 км/ч на 3 000 м
 Крейсерская скорость: 250 км/ч на 3 000 м
 Дальность: 1 340 км
 Практический потолок: 7000 м
 Скороподъёмность: 8,1 м/с

Эксплуатанты

Военные 
По данным 2009 World Military Aircraft Inventory (26.1.2009) и других источников.

  — Силы обороны Гайаны
 ВВС Замбии — 14 (4 Y-12(II); 5 Y-12(IV); 5 Y-12E) в строю по состоянию на 2018 год 
  — Военно-воздушные силы Исламской Республики Иран (8)
  — Королевские ВВС Камбоджи (2)
  — ВВС Кении (11)
  — Военно-воздушные силы Китайской Народной Республики (2)
  — ВВС Мавритании
  — Вооружённые силы Монголии (более не используется)
  — ВВС Мьянмы
  — ВВС Намибии (2)
  — Военно-воздушные силы Пакистана (2)
  — Военно-воздушные силы Парагвая
  — ВВС Перу (5), Национальная полиция Перу (2)
  — ВВС Танзании (2)
  — ВВС Уганды
  — Военно-воздушные силы Шри-Ланки (7)
  — Военно-воздушные силы Эритреи (3)
  — Военно-воздушные силы Эфиопии (2 шт., по состоянию на 2011 год)

Правительственные 
  — Морской Надзор Китая

Гражданские 
  — Aero Bengal
  — Чайна флайинг дрэгон эвиэйшнАвиация общего назначения Чайна ХэйлунцзянАвиация общего назначения ДунхуаАвиация общего назначения ЦзяннаньАвиация общего назначения Ордос лимитедАвиация общего назначения ШуанъянАвиация общего назначения СиньцзянЮньнань эйрлайнсАвиация общего назначения Чжун Фэй
  — Air Fiji
  — :en:Sabang Merauke Raya Air Charter (SMAC):en:Dirgantara Air Service (DAS)
  — Air Kiribati
  — LAC
  — Lao AirlinesLao Aviation
  — Berjaya Air
  — MIAT Mongolian Airlines — более не используется
  — Flight Care Aviation
  — Airlines Tonga
  — Uganda Air Cargo (2)
  — Air Vanuatu

Катастрофы и происшествия 
На 17 мая 2020 года по неофициальным зарубежным данным в различный лётных происшествиях было потеряно 24 самолёта. В катастрофах погибло 112 человек.

Источники

См. также 
Подобные самолёты
 Ан-28
 Let L-410 Turbolet
 CASA C-212 Aviocar
 Dornier 228
 DHC-6 Twin Otter
 IAI Arava
 GAF Nomad
 Short SC.7 Skyvan

Самолёты общего назначения
Самолёты Китая
Самолёты Harbin